Callithauma är ett släkte av fjärilar. Callithauma ingår i familjen praktmalar, Oecophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktmalar
Callithauma